Der Venice Challenge Save Cup 2017 war ein Tennisturnier, das vom 22. bis 28. Mai 2017 in Mestre stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 175 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 201 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 173 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Venedig